25-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 

 25-я гренадерская дивизия СС «Хуньяди» (1-я венгерская)
 25-я пехотная дивизия (Российская империя):
 Соединение, носившее наименование "25-я пехотная дивизия" с 1810 по 1811 год и с 1834 по 1845 год 
 Соединение, носившее наименование "25-я пехотная дивизия" с 1811 по 1820 год
 Соединение, носившее наименование "25-я пехотная дивизия" с 1820 по 1833 год
 Соединение, носившее наименование "25-я пехотная дивизия" с 1863 по 1918 год
 25-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 25-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)
 25-я гвардейская стрелковая дивизия (СССР)
 25-я пехотная дивизия (США)

Танковые дивизии 
 25-я бронетанковая дивизия (США)
 25-я танковая дивизия (вермахт)
 25-я танковая дивизия (СССР) (1941)
 25-я танковая дивизия (СССР) (1945—1989)

Кавалерийские дивизии 
 25-я кавалерийская дивизия (СССР)

Прочие 
 25-я дивизия специального назначения (Сирия)
 25-я моторизованная дивизия (вермахт)